Озёрское или Озерское — название населённых пунктов.

Россия 
 Озёрское — село в Козельском районе Калужской области.
 Озёрское — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Озерское — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Озёрское — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Озёрское — село в Корсаковском районе Сахалинской области.
 Озёрское — село в Белёвском районе Тульской области.

Украина 
 Озерское — село в Яворовском районе Львовской области.

См. также 
 Озёрское городское поселение
 Озерское сельское поселение
 Озёрский
 Озёрское — железнодорожная станция Каменногорского направления Октябрьской железной дороги.